Serie A 1992-1993 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie A 1992-1993 – edizione del campionato di calcio a 5 italiano
 Serie A 1992-1993 – edizione del campionato di calcio femminile italiano